Calvetti peut faire référence à : 
 Daniela Calvetti, mathématicienne italo-américaine.
 Paola Calvetti (née en 1958), journaliste et écrivain italienne.
 Fabio Calvetti (né en 1956), peintre italien contemporain.